Shiyuan ou Che-yuan (chinois traditionnel et simplifié :  ; pinyin : Shǐyuán) correspond à plusieurs ères chinoises :
 Shiyuan (86-80 av. J.-C.), première ère de l'empereur Zhaodi des Han occidentaux.
 Shiyuan (900-?), ère de Zhengrenmin du royaume de Dachanghe (issu du royaume de Nanzhao).